Проспект-Крик:

 Проспект-Крик — небольшая река (крик) в Австралии.
 Проспект-Крик — государственный гражданский аэропорт, расположенный в Аляске, США.